Snoeck, Nederlands (adels)geslacht
Jan Snoeck, Nederlandse beeldhouwer
Kenneth M. Snoeck, Amerikaanse componist, muziekpedagoog en dirigent
Marta Snoeck, personage uit de televisiereeks Hallo België
Merel Snoeck, Nederlandse voetbalster
Nele Snoeck, Vlaamse actrice

Zie ook
Snoek (doorverwijspagina)